Aliabadi ist der Nachname folgender Personen:

 Mohammad Aliabadi (* 1956), iranischer Politiker und Sportfunktionär
 Rahim Aliabadi (* 1943), iranischer Ringer
 Reza Lak Aliabadi (* 1976), iranischer Futsal-Spieler und -Trainer